Рюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Рюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер